«Европе́йское лечение» (; альтернативный вариант перевода — «Лечение по-европейски») — немой короткометражный комедийный фильм Эдвина Стэнтона Портера. Фильм рассказывает об американце, который в результате лечения в Европе получил довольно смешные результаты. Это ремейк фильма 1903 года «Скалолазы на нью-йоркских небоскрёбах». В фильме больше всего прославились кадры с видом на море. Премьера состоялась в США в сентябре 1904 года.

Сюжет 
Американец отправляется в путешествие в Европу. Сначала он едет в Ирландию, где мужчина терпит неудачу, потом в Париж, но там по пьяни устраивает скандал. Затем он путешествует по Альпам и в Италии, отстав от группы туристов, попадается в руки разбойников. Приехав в Египет, он взбирается на Египетские пирамиды, позже едет на грязевые курорты в Германии, а потом приезжает обратно.

Интересные факты 
 Фильм начинается с прибытия в Европу.
 «Европейское лечение» — старейший сохранившийся американский фильм, содержащий интертитры (кадры с текстом — например, с репликами персонажей или иной сюжетной информацией).
Это один из первых фильмов, где был использован поворот камеры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1904 года
Фильмы Эдвина Стэнтона Портера
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1904 года